

Cinema
Scambiamoci le mogli (His and Hers) – film britannico del 1961 diretto da Brian Desmond Hurst
His and Hers – film statunitense del 1997 diretto da Hal Salwen

Televisione
His and Hers – serie televisiva britannica trasmessa dal 1970 al 1972
His & Hers – serie televisiva britannica trasmessa nel 1990

Musica 

 His & Hers – singolo degli Internet Money del 2021.